Винтана:
 Винтана (религия) — философско-религиозное понятие мальгашей, судьба
 Винтана (род) — род позднемеловых млекопитающих (Vintana sertichi), обнаруженный на Мадагаскаре